Юрий Окунев:
 Окунев, Юрий Абрамович (настоящая фамилия Израилев, 1919—1988) — русский советский поэт.
 Окунев, Юрий Михайлович (род. 1943) — советский и российский учёный-механик.